Anglo-German Club bezeichnet:
 Anglo-German Club (Hamburg), gegründet 1948 in Hamburg
 Anglo-German Club (London), gegründet 1931 
 Anglo-German Club (Oxford), gegründet vor 1913 an der University of Oxford
 Anglo-German Club Paderborn, gegründet 1965 in Zusammenhang mit der britischen Garnison